Work:

 «Работа» () — немой короткометражный фильм Чарли Чаплина 1915 года.
 «Труд» () — картина английского художника Форда Мэдокса Брауна.
 «Work» — песня группы Jimmy Eat World 2004 года с альбома Futures.
 «Work» — песня группы Jars of Clay 2006 года с альбома Good Monsters.
 «Work» — песня Келли Роуленд 2008 года с альбома Ms. Kelly.
 «Work» — песня группы The Saturdays 2008 года с альбома Chasing Lights.
 «Work» — песня Сиары 2009 года с альбома Fantasy Ride.
 «Work» — песня группы The 2 Bears 2012 года с альбома Be Strong.
 «Work» — песня Игги Азалии 2013 года с альбома The New Classic.
 «Work» — песня Рианны 2016 года с альбома Anti.
 «Work Bitch» (в релизе для радио «Work») — песня Бритни Спирс 2013 года с альбома Britney Jean.